Съ̀фолк може да се отнася за:

 Съфолк, графство в Англия
 Съфолк (порода), порода овце
 Съфолк (Вирджиния), град в САЩ

 Окръзи в САЩ
 Съфолк (окръг, Масачузетс)
 Съфолк (окръг, Ню Йорк)